mulette peut désigner diverses espèces de moules d'eau douce, plus particulièrement de l'ordre des Unionoida, comme les moules perlières (genre Margaritifera), les unios (genre Unio) ou les anodontes (genre Anodonta), etc.
mulette peut désigner une coiffure nuque longue.